Parastegophilus är ett släkte av fiskar. Parastegophilus ingår i familjen Trichomycteridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Parastegophilus